Nederlandse Supercup (handbal)
 Nederlandse supercup vrouwenvoetbal
 Johan Cruijff Schaal - voorheen Supercup